Monticello Township (Illinois)
Monticello Township (Iowa)